Plaveč (okres Znojmo), een gemeente in Tsjechië
 Plaveč (okres Stará Ľubovňa), een gemeente in Slowakije